Волга́рь — уроженец или житель Поволжья, волжанин.

Другие значения:
 Бурлак — в России XVI — начала XX веков наёмный рабочий в составе артели, тянущий судно.
 Волгарь — политико-общественная и литературная газета Российской империи.
 «Волгарь» — вахтовый автобус на шасси грузового автомобиля ГАЗ ТС-3966.
 «Волгарь» — дворец спорта в Тольятти.
 «Волгарь» — футбольный клуб из Астрахани.
 «Волгарь-Астрахань» — вторая команда футбольного клуба «Волгарь».
 Волгарь — микрорайон в Самаре.
 «Волгарь-доброволец» — теплоход.

См. также

Примечания